La herida puede referirse a:

«La herida», canción de Héroes del Silencio;
La herida, película española de 2013;
La herida, película sudafricana de 2017.

